Kleinsteinach ist der Ortsname von

 Kleinsteinach (Gutenstetten), Ortsteil der Gemeinde Gutenstetten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kleinsteinach (Riedbach), Ortsteil der Gemeinde Riedbach, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Kleinsteinbach